Samira Sedira (née en 1964), comédienne et écrivaine algérienne.
 Zineb Sedira (née en 1963), artiste britannique d'origine française et algérienne.

Voir aussi 
 Leïla Ben Sedira (1903-1982), chanteuse algérienne, petite-fille de Belkassem Ben Sedira.
 Belkassem Ben Sedira (1844-1901), professeur à l'École supérieure des lettres d'Alger, écrivain et chercheur, grand-père de Leïla Ben Sedira.